Koba kan syfta på

Personer 
 Revolutionär pseudonym för Josef Stalin

Geografi

Burkina Faso 

 Koba (ort), Boucle du Mouhoun,

Egypten 

 Al Kāb, fornlämning, Assuan, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Egyptenförgreningar